Bite kan syfta på:

 Bite Communications – en global PR- och kommunikationsbyrå
 Bite (musikalbum) – musikalbum av Altered Images från 1983